Strade Bianche 2022 var den 16:e upplagan av det italienska cykelloppet Strade Bianche. Tävlingen avgjordes den 5 mars 2022 med både start och målgång i Siena. Loppet var en del av UCI World Tour 2022 och vanns av slovenska Tadej Pogačar från cykelstallet UAE Team Emirates.

Deltagande lag

Resultat

Referenser
Strade Bianche 2022 på ProCyclingStats

Noter

2022
UCI World Tour 2022
2022 i Italien